Oslići je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Cerovlje, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 78 stanovnika te 22 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 79 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji